Steinhorst – comune della Bassa Sassonia
 Steinhorst – comune dello Schleswig-Holstein
 Steinhorst – frazione della città di Delbrück nella Renania Settentrionale-Vestfalia